Cuajaleches puede referirse a:

El nombre común de la planta Galium aparine.
El nombre común de la planta Galium verum.
El nombre común de la planta '''''Cruciata glabra.